David Rowlands peut faire référence à :

  (1947-2014), fonctionnaire britannique
  (1836-1907), ministre de la Congrégation gallois, directeur d'université et poète
 , homme politique gallois
  (1778–1846), chirurgien naval gallois

Voir aussi

 David Rowland